MERS steht als Abkürzung für:
 MERS (Rollenspiel), Pen-&-Paper-Rollenspiel, dessen Schauplatz die Welt von J. R. R. Tolkiens Herrn der Ringe ist

Pathologie:
 MERS-CoV, humanpathogenes Virus, das auf der Arabischen Halbinsel verbreitet ist
 Middle East respiratory syndrome, Erkrankung, die durch MERS-CoV hervorgerufen wird
 Mild Encephalopathy with Reversible Lesion in the Splenium, Gehirnerkrankung

Mers steht für:
 Mers (Roman), Science-Fiction-Roman des Autors David G. Compton
 Mées auf Okzitanisch

Gemeinden in Frankreich:
 Mers-les-Bains, Département Somme
 Mers-sur-Indre, Département Indre

Abkürzung